Krzesimir –  staropolskie imię męskie, złożone z członów Krzesi- ("wskrzeszać, przywracać do życia, podnosić") i -mir ("pokój, spokój, dobro"). Znaczenie imienia: "odnawiający pokój".

W dawnych zapisach zachowało się jedynie w zniemczonych formach Gresmar (1295) i Gresmir (1304) na Pomorzu. Możliwe staropolskie zdrobnienia: Krzesim, Krzech, Krzeszel, Krzeszka (m.), Krzeszko.

Krzesimir imieniny obchodzi 11 stycznia i 24 lipca.

Znane osoby noszące imię Krzesimir:
 Krzesimir Dębski – polski kompozytor muzyki pop i muzyki filmowej
 Krzesimir I – król Chorwacji w latach 935–945
 Michał Krzesimir II – król Chorwacji w latach 949–969
 Krzesimir III – król Chorwacji w latach 1000–1030
 Piotr Krzesimir IV zwany Wielkim – król Chorwacji w latach 1058–1074

Przypisy 

Męskie imiona słowiańskie